Het seizoen 2006/07 was het eerste seizoen van de Liga 1, de hoogste voetbaldivisie, en het 89e kampioenschap van Roemenië. De Liga 1 werd de nieuwe naam van de Divizia A die van 1932 tot 2006 dienst had gedaan.

Eindstand 

1 UTA Arad had de licentie van Liberty Salonta gekocht en keerde daardoor terug naar de Liga 1. Salonta wisselde de plaats in de derde klasse met UTA.

Uitslagen

Topschutters 

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07